Джон Льюис Хейлброн (; род. 17 марта 1934, Сан-Франциско) — американский историк науки, известный прежде всего своими работами по истории физики и астрономии. Доктор; большую часть своей карьеры провел в Калифорнийском университете в Беркли, профессор. Член Американского философского общества (1990).

Биография 
Хейлброн получил образование в Калифорнийском университете в Беркли, где получил степени бакалавра (1955) и магистра (1958) по физике, а в 1964 году под руководством Томаса Куна защитил докторскую диссертацию по истории. После краткого периода работы заместителем директора проекта исследования источников по истории квантовой физики он получил место доцента (assistant professor) в Пенсильванском университете, однако уже в 1967 году вернулся в Беркли. В 1973 году Хейлброн стал профессором и заведующим кафедрой истории науки и технологий, в 1985 году — профессором истории и истории науки, а в 1994 году — почётным профессором. В 1990—1994 годах он занимал пост вице-канцлера университета, а с 1996 года работал на факультете истории Оксфордского университета и старшим научным сотрудником  и Вустер-колледжа. Кроме того, учёный посещал в качестве приглашённого профессора Корнеллский университет (1985—1991), Калифорнийский технологический институт (1997) и Йельский университет (2002—2004).

В 1980—2008 годах Хейлброн работал главным редактором журнала . Кроме того, он избирался президентом Международной академии истории науки на 2001—2005 годы.
Член Американской академии искусств и наук (1988) и иностранный член Шведской королевской академии наук (1987).

В своих трудах Хейлброн исследовал чрезвычайно разнообразный круг тем и вопросов из области истории науки. Так, он является автором монографий, посвящённых биографиям Генри Мозли, Макса Планка, Эрнеста Резерфорда и Галилео Галилея, а также истории геометрии, исследованиям электричества в XVII и XVIII веках, использованию средневековых церквей в качестве обсерваторий, истории Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли и т.д.

Награды и отличия 
  Общества историков науки (1988)
  Общества историков науки (1993)
  Общества историков науки (2001)
 Премия Пикте Ассоциации истории науки (2004)
 Премия Абрахама Пайса в области истории физики (2006) «за его новаторские и широкие исторические исследования, простирающиеся от астрономического использования церквей эпохи Возрождения и науки об электричестве XVII и XVIII веков до современной квантовой механики»
Почётный доктор университетов Болоньи (1988), Павии (2000) и Упсалы (2000).

Публикации

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Историки США
Энциклопедисты США
Историки науки
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Профессора Калифорнийского университета в Беркли‎
Преподаватели Оксфордского университета
Преподаватели Йельского университета
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Президенты Международной академии истории науки
Почётные доктора Павийского университета
Почётные доктора Уппсальского университета